Tordómar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tordómar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Tordómar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar